Malaltia de Van Buchem (del seu nom en anglès Van Buchem Disease), malaltia autosòmica recessiva poc freqüent relacionada amb la síntesi d'esclerostina
 Tensió de ruptura (del seu nom en anglès Voltage at Break-Down), voltatge mínim que fa que una part d'un aïllant elèctric esdevingui conductor